Detta är en lista över Leeds Uniteds rekord och statistik i engelsk liga och cup samt europeisk cupfotboll. Den infattar rekord och statistik runt samtliga matcher som Leeds spelat i engelska ligan (Premier League/The Football League) och cupturneringarna FA-cupen, Ligacupen, Charity Shield, Mässcupen, Uefacupen, Cupvinnarcupen, Europacupen, Uefa Champions League och Football League Trophy sedan klubben bildades 1919 fram till slutet av den senast färdigspelade säsongen/turneringen (om inte annat anges). Listan innefattar dessutom matcher i den numera nedlagda Full Members Cup då dess matcher oftast räknas in i spelarstatistik och liknande. 

För statistik av Leeds resultat säsong per säsong se Lista över Leeds United FC:s säsonger

Klubbrekord 
Följande är Leeds Uniteds rekordnoteringar sedan klubben grundades 1919

Ligastatistik (Football League) 
Leeds har under åren spelat i följande divisioner:

 1905 Invald i Division 2 (Leeds City)
 1919 Leeds City upplöstes
 1920 Invald i Division 2 (Leeds United) 
 1924-27 Division 1
 1927-28 Division 2
 1928-31 Division 1
 1931-32 Division 2
 1932-47 Division 1
 1947-56 Division 2
 1956-60 Division 1
 1960-64 Division 2
 1964-82 Division 1
 1982-90 Division 2
 1990-92 Division 1
 1992-04 FA Premier League
 2004-07 Championship
 2007-10 Football League One
 2010-2020 Championship
 2020-Nuvarande Premier League

Publikrekord 
 57 892 mot Sunderland, FA-cupen 5:e omgången omspel, 15 mars 1967

Högsta publikintäkten 
 £1 006 000 Everton v Tottenham Hotspur, FA-cupens semifinal 9 april 1995

Rekordvinster 
 Ligan: 8-0 v Leicester City, Division 1, 7 april 1934
 FA-cupen: 8-1 mot Crystal Palace, 3:e omg, 11 januari 1930
 Ligacupen: 6-0 mot Leicester City, 3:e omg, 9 oktober 2001
 League Trophy: 3-1 mot Grimsby Town FC, Kvartsfinal, 10 november 2009
 Europacuper: 10-0 mot Lyn Oslo, Europacupen 1:a omg, 1:a matchen, 17 september 1969

Rekordförluster 
 Ligan: 1-8 mot Stoke City, Division 1, 27 augusti 1934
 FA-cupen: 2-7 mot Middlesbrough, 3:e omg, 2:a matchen, 9 januari 1946
 Ligacupen: 0-7 mot Arsenal, 2:a omg, 4 sep 1979 & 0-7 mot West Ham United, 3:e omg, 7 november 1966
 League Trophy: 2-4 mot Rotherham United, Region 2:a omg, 8 oktober 2008
 Europacuper: 0-4 mot Lierse SK, Uefacupen, 1:a omg, 2:a matchen, 29 september 1971 & 0-4 mot FC Barcelona, Uefa Champions League, 1:a gruppspelet, 1:a matchen, 13 september 2000

Rekordsekvenser

Flest ligamål 
 Division 2 (98) 1927/28

Flest ligamål under en säsong 
 John Charles (42) Division 2 1953/54

Flest obesegrade matcher från säsongstart 
 (29) 25 augusti 1973 - 23 februari 1974

Flest obesegrade matcher i rad 
 (34) 19 oktober 1968 - 30 augusti 1969

Flest hemmamatcher i rad utan förlust 
 (39) 4 maj 1968 - 28 mars 1970

Flest bortamatcher i rad utan förlust 
 (17) 19 oktober 1968 - 30 augusti 1969

Flest hemmamatcher i rad utan vinst 
 (10) 16 januari 1982 - 15 maj 1982

Flest bortamatcher i rad utan vinst 
 (26) 18 mars 1939 - 30 augusti 1947

Flest ligavinster i följd (matchdatum inkluderat) 
 (9) 26 september 1931 - 21 november 1931

Flest ligaförluster i följd (matchdatum inkluderat) 
 (6) 26 april 1947 - 26 maj 1947

Flest ligamatcher i följd utan vinst 
 (17) 18 januari 1947 - 23 augusti 1947

Flest hemmavinster I följd 
 (15) 24 januari 2009 - 19 september 2009

Flest bortavinster I följd 
 (8) 21 september 1963 - 28 december 1963

Flest ligamål i karriären 
 Peter Lorimer 168 (1965-79 & 1983-86)

Flest ligamål i en match 
 Gordon Hodgson: 5 mot Leicester City, Division 1, 1 oktober 1938

Flest matcher och mål 
Uppdaterad t o m 3 maj 2014.

Flest matcher(samtliga turneringar)
 Jack Charlton 773
 Billy Bremner 773 
 Paul Reaney  749
 Norman Hunter 726
 Paul Madeley  725
 Peter Lorimer 704
 Eddie Gray   579
 Gary Kelly   531
 John Giles  527
 Gary Sprake  507

Flest mål(samtliga turneringar)
 Peter Lorimer 238
 John Charles 157
 Allan Clarke 151
 Tom Jennings 117
 Billy Bremner 115
 John Giles 114
 Mick Jones 111
 Charlie Keetley 110
 Jack Charlton 96
 Russell Wainscoat 93

Flest mål(enbart ligan)
 Peter Lorimer 168
 John Charles 153
 Tom Jennings 112
 Allan Clarke 110
 Charlie Keetley 108
 Billy Bremner 90
 John Giles 88
 Russell Wainscoat 87
 Mick Jones 77
 Luciano Becchio 76

Flest landslagskamper 
 Lucas Radebe (Sydafrika, 61)
 John Giles (Irland, 60)
 Billy Bremner (Skottland, 54)

Rekordsumma erhållen vid en försäljning av spelare 
 £32,5 miljoner från Manchester United för Rio Ferdinand, juli 2002 
 (enbart £30,8 miljoner mottaget på grund av förlikning då Leeds var i trångmål beträffande sina finanser (företagsrekonstruktion, CVA))

Rekordsumma erlagd vid köp av spelare 
 £18 miljoner till West Ham United för Rio Ferdinand, november 2000

Äldste spelaren 
 Eddie Burbanks (41 år, 23 dagar mot Hull City, 24 april 1954)

Yngste spelaren 
 Peter Lorimer (15 år, 289 dagar mot Southampton, 29 september 1962)

Flest antal spelare använda under en säsong 
 44 - 2006/07 i Championship

Leeds match statistik mot övriga klubbar

Ligan 
Nedanstående tabell innehåller Leeds Uniteds matchstatistik genom alla tider mot klubbar i ligan dvs enbart matcher i Premier League och The Football League är inkluderade.  
Observera: Enbart avslutade säsongers matcher är medräknade, uppdaterat till och med slutet av säsongen 2012/2013 (inkluderat).

Kvalspel för uppflyttning i Ligan (Football league)

FA-cupen 
Nedanstående tabell innehåller Leeds Uniteds ststistik genom alla tider mot klubbar i FA-cupen. 
Observera: Enbart färdigspelade FA-cup säsongers resultat är medräknat, dvs då Leeds United har spelat sin sista FA-cupmatch för säsongen. Uppdaterat till och med säsongen 2013/14 (inkluderad).

Ligacupen 
Nedanstående tabell innehåller Leeds Uniteds statistik genom alla tider mot klubbar i Ligacupen.  
Observera: Enbart säsonger där Leeds avslutat sitt deltagande är medräknade, tabellen är uppdaterad till och med säsongen 2013/2014.

Europeiska cupturneringarna 
Nedanstående tabell innehåller Leeds Uniteds statistik genom alla tider mot klubbar i Europeiska cupturneringar. 
Observera: Enbart avslutade Europeiska cup säsongers resultat är medräknat, uppdaterat till och med slutet av säsongen 2011/2012 (inkluderat).

Europacupen / Champions League

Europeiska Cupvinnarcupen

Mässcupen (efterföljdes av Uefacupen)

Uefacupen

Leeds statistik mot klubbar i ”Övriga turneringar” 
Nedanstående tabell innehåller alla tiders statistik mot klubbar i Övriga turneringar. 
Observera: Enbart avslutade turneringars resultat är medräknat, uppdaterat till och med slutet av säsongen 2011/2012 (inkluderat).

Charity Shield

Full Members Cup 
En numera nedlagd engelsk cup turnering som spelades mellan 1985 och 1992

Football League Trophy

Referenser

Noter 

English Football League
Rekord och Statistik
Leeds United AFC